Les élections municipales finlandaises de 2021 ont lieu le , et en vote anticipé du 26  mai au 8 juin, afin de désigner les  conseillers municipaux élus pour .

Initialement prévues pour le 18 avril, les élections sont reportées de deux mois en raison de la pandémie de Covid-19.

Ces élections voient une légère progression des deux plus grands partis d'opposition : le Parti de la coalition nationale (KoK) et le Vrais Finlandais (PS). Les partis membres du gouvernement Marin baissent chacun légèrement.

Campagne

Scandale « Aamiaisgate » 
Quelques semaines avant le scrutin, la presse finlandaise révèle que la Première ministre Sanna Marin a bénéficié d'une allocation mensuelle afin de financer ses petits-déjeuners, pour un montant de  par mois. 

Cette révélation fait scandale et Sanna Marin annonce qu'elle n'utilisera désormais plus cette allocation mensuelle.

Montée du parti Vrais Finlandais 
Le président du parti de droite populiste Vrais Finlandais, Jussi Halla-aho, s'est lancé dans la course à la mairie de Helsinki. 

Alors que Vrais Finlandais a le vent en poupe dans les sondages, le mouvement d'extrême-droite s'appuie sur une campagne hostile à l'immigration et au fond de relance européen pour remporter ces élections.

Résultats

Résultats nationaux

Helsinki

Espoo

Tampere

Vantaa

Oulu

Pori

Notes et références 

Finlande, municipales
Politique en juin 2021
Scrutin reporté en raison de la pandémie de Covid-19
2021 en Finlande
Élections municipales en Finlande